NGC 1440 (другие обозначения — NGC 1442, ESO 549-10, MCG -3-10-43, PGC 13752) — линзообразная галактика (SB0) в созвездии Эридан.

Этот объект занесён в новый общий каталог несколько раз, с обозначениями NGC 1440, NGC 1442.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика NGC 1440 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 1440 в группу также входят NGC 1359, NGC 1407, NGC 1452, IC 343, IC 346, ESO 548-44, ESO 548-47 и ESO 548-68.

Примечания

Литература 
 

1440
Эридан (созвездие)